Воздушный транспорт в Демократической Республике Конго является единственным эффективным средством передвижения между многими городами в стране. Конголезское правительство, Организация Объединённых Наций, гуманитарные организации и крупные компании используют воздушный, а не наземный, транспорт для перемещения персонала и грузов. По сравнению с другими африканскими странами, ДР Конго имеет большое количество мелких отечественных авиакомпаний. Транспортировка (и контрабанда) полезных ископаемых также часто осуществляется по воздуху. Из-за разрушения мостов или непроходимости отдельных участков дорог, некоторые участки асфальтированных дорог были превращены во взлётно-посадочные полосы.

Основными авиакомпаниями страны являются Hewa Bora Airways, Bravo Air Congo и Wimbi Dira Airways. Все они базируются в аэропорту Н’Джили (Киншаса).

Аэропорты 

В стране в 1999 году было 232 аэропорта, а в 2002 году — 229. Некоторые города обслуживаются двумя аэропортами.

Аэропорты с твёрдым покрытием взлётно-посадочных полос

Аэропорты с грунтовыми взлётно-посадочными полосами

Безопасность полётов 
Все авиаперевозчики сертифицированы в ДР Конго. Из-за несоответствия стандартам безопасности, Европейская комиссия запретила им полёты в ЕС.

15 апреля 2008 года, после взлёта из международного аэропорта Гома, произошла авиакатастрофа самолёта авиакомпании Hewa Bora Airways. Погибло 18 человек.

В апреле 2011 года потерпел крушение самолёт миссии ООН. Выжил один человек из 33-х, находившихся на борту.

8 июля 2011 года в аэропорту города Кисангани при заходе на посадку разбился пассажирский самолёт Boeing 727. Погибли 127 человек из 178, находившихся на борту. В связи с этим конголезский авиаперевозчик Hewa Bora занесён в «чёрные списки» Евросоюза за несоответствие международным нормам авиационной безопасности.

24 ноября 2019 года самолёт Dornier 228 авиакомпании BusyBee Congo вскоре после вылета из Гомы вошёл в штопор, и упал на дома. Возник пожар, по некоторым данным погибло 29 человек.

Примечания

См. также 
 Н’джили (аэропорт)
 Список аэропортов Демократической Республики Конго

Авиация Демократической Республики Конго
Аэропорты Демократической Республики Конго